Can't Stop Me (Afrojack), een single van Afrojack.
 Can't Stop Me (Jadakiss & Ayanna Irish), een single van Jadakiss & Ayanna Irish.